Lianghe ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Lianghe (梁河县) im Autonomen Bezirk Dehong der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Lianghe (Dehong)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) der Stadt Dangyang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Lianghe (Dangyang)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) im Kreis Kang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Lianghe (Kang)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) im Stadtbezirk Nanzheng in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Lianghe (Nanzheng)
 die Großgemeinde Lianghe (亮河镇) der Stadt Shangzhi der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Lianghe (Shangzhi)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) im Kreis Shiquan in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Lianghe (Shiquan)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) im Kreis Weiyuanin der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianghe (Weiyuan)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) im Kreis Xuyong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianghe (Xuyong)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianghe (Yanting)
 die Großgemeinde Lianghe (两河镇) im Kreis Yiliang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Lianghe (Yiliang)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Ganluo in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianghe (Ganluo)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianghe (Hanyuan)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Huayuan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Lianghe (Huayuan)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianghe (Linshui)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Pingshan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Lianghe (Pingshan)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Quanzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Lianghe (Quanzhou)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Xiaojin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianghe (Xiaojin)
 die Gemeinde Lianghe (两河乡) im Kreis Zhashui in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Lianghe (Zhashui)
 das Straßenviertel Lianghe (两河街道) der Stadt Panzhou in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Lianghe (Panzhou)